Murrayville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Murrayville (ort i Australien), Victoria, Mildura Shire,

USA 

 Murrayville (ort i USA), Illinois, Morgan County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar